Села:
 Грабник — Львівська область, Львівський район, Бібрська міська громада
 Грабник — Львівська область, Львівський район, Солонківська сільська громада